Си мино́р (, ) — минорная тональность с тоникой ноты си. Имеет два диеза при ключе: фа-диез и до-диез.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Иоганн Себастьян Бах — Оркестровая сюита № 2, BWV 1067, Месса, BWV 232, Соната для флейты и клавесина, BWV 1030, Прелюдия BWV 855а;
 Франц Шуберт — Симфония № 8 (неоконченная);
 Михаил Иванович Глинка — Вальс-фантазия;
 Фридерик Шопен — Скерцо № 1 ор. 20, Прелюдия № 6, Вальс ор. 69 № 2, Этюд op. 25 № 10;
 Ференц Лист — Соната для фортепиано си-минор, S.178;
 О. Ридинг — Концерт си-минор для скрипки с оркестром;
 Александр Порфирьевич Бородин — Симфония № 2 «Богатырская»;
 Пётр Ильич Чайковский — Симфония № 6 «Патетическая»;
 Николай Яковлевич Мясковский — Симфония № 22;
 Группа «Ария» — Баллада о древнерусском воине;
 The Beatles — Revolution 9 (партия фортепиано в начале песни);
 All Shall Perish — There is Nothing Left;
 At the Gates — Blinded by Fear;
 Джон Петруччи — Jaws of Life;
 Queen — The Show Must Go On;
 Майкл Джексон — A Place With No Name (демо-версия: 1998—2008; релиз: 2014);
Twenty One Pilots — Neon Gravestones.

Тональности
Минор